Bulkeley est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Bulkeley, localité du comté de Cheshire en Angleterre ;
 Bulkeley, ville de l’île de la Barbade.

Patronyme 

Noblesse galloise 
 Thomas Bulkeley (1er vicomte Bulkeley) (1585-1659), propriétaire gallois ;
 Robert Bulkeley (2e vicomte Bulkeley) (?-1688), homme politique britannique ;
 Richard Bulkeley (3e vicomte Bulkeley) (c. 1658-1704), homme politique gallois ;
 Richard Bulkeley (4e vicomte Bulkeley) (1682-1724), homme politique gallois ;
 Richard Bulkeley (5e vicomte Bulkeley) (1707-1739) , propriétaire et homme politique gallois ;
 James Bulkeley (6e vicomte Bulkeley) (1716 ou 1717-1752), propriétaire et homme politique gallois ;
 Thomas Bulkeley (7e vicomte Bulkeley) (1752-1822), aristocrate et homme politique anglais ;
Autres personnalités
 Céleste Bulkeley (1753-1832), combattante vendéenne, membre de l'armée de Charette lors de la guerre de Vendée ;
 William Bulkeley (1763-1794), militaire irlandais et chef royaliste de la guerre de Vendée ;
  (1867-1917), officier britannique ;
 François de Bulkeley (1686-1756), officier français d'origine anglaise ;
 Henry Bulkeley (né avant 1659), homme politique anglais ;
 Morgan Bulkeley  (1837-1922), homme politique et dirigeant de baseball américain ;
  (1840-1902), homme politique américain.

Divers 
 Régiment de Bulkeley, régiment d’infanterie irlandais du Royaume de France.
 , destroyer de l'U.S. Navy.

Patronyme anglais